Фінал Кубка Італії з футболу 2011 — фінальний матч розіграшу Кубка Італії сезону 2010—2011, в якому зустрічались «Інтернаціонале» і «Палермо». Матч відбувся 29 травня 2011 року на «Олімпійському стадіоні» в Римі.

Шлях до фіналу

Фінал

Посилання 
 Матч на soccerway.com 

2011 у футболі
Матчі ФК «Інтернаціонале»
2011 в італійському спорті
Фінали кубка Італії з футболу